Nance ist der Name von Orten:

in Frankreich:
 Nance, Gemeinde im Département Jura

im Vereinigten Königreich:
 Nance (Cornwall)

in den Vereinigten Staaten:
 Nance (Arkansas)
 Nance (Missouri)
 Nance (Tennessee)
 Nance (Virginia)
 Nance Springs (Georgia)
 Nance County, Verwaltungseinheit in Nebraska

Nance ist der Familienname folgender Personen:

 Albinus Nance (1848–1911), US-amerikanischer Politiker
 Frederick Nance (1770–1840), US-amerikanischer Politiker
 Gordon Nance, bürgerlicher Name von Wild Bill Elliott (1904–1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Jack Nance (1943–1996), US-amerikanischer Schauspieler
 James J. Nance (1900–1984), US-amerikanischer Manager (Präsident von Hotpoint 1945–1952 und der Packard Motor Car Co. 1952–1956) 
 Jim Nance (1942–1992), US-amerikanischer Fußballspieler
 Larry Nance (* 1959), US-amerikanischer Basketballspieler
 Larry Nance Jr. (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler
 Malcolm Nance (* 1961), amerikanischer Extremismusforscher
 Ray Nance (1913–1976), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Violinist

Sonstiges:
 Nance Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Nance Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Nanz
 Nancy (Begriffsklärung)